Osoby o tym nazwisku:
 Kodiyeri Balakrishnan – indyjski polityk

Inne:
 (16116) Balakrishnan – planetoida z grupy pasa głównego asteroid